Moschaiski steht für:
 Alexander Fjodorowitsch Moschaiski (1825–1890), russischer Luftfahrtpionier
 Bezirk West, Stadtteil in Moskau
 ein Dorf bei Krasnoje Selo, bis 1950 Dudergof
 (2850) Mozhaiskij, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.